Мясо кри́ля — это мясо планктонных ракообразных (рачков), обитающих в поверхностных слоях воды умеренных и высоких широт океанов обоих полушарий. Масса особей составляет не более 2 г, размеры от 10 до 65 мм.

В природе существует настоящее многообразие видов криля, которые, как правило, отличаются друг от друга только лишь ареалом. Основными промысловыми видами считаются тихоокеанский и атлантический криль.

Жизненный цикл криля составляет от 5 до 7 лет. Концентрация криля в одном метре кубическом воды может достигать до 30 000 особей. По разным оценкам общая масса антарктического криля составляет от 200 до 500 миллионов метрических тонн.

С 70-х годов XX века СССР и Япония стали вылавливать криль в антарктических водах. С тех пор за крилем укрепилось название «антарктическая креветка».

Промысел 
Промышленный лов криля в настоящее время осуществляется в антарктических водах и у побережья Японии; мировая добыча криля в начале XXI века оценивается в 150—200 тыс. тонн.

Промысел ведётся специальными судами — траулерами, которые представляют собой огромные плавучие заводы, на которых выловленный криль может замораживаться, перерабатываться на консервы, в крилевую муку и/или крилевый жир, а также из него могут делать биологически активные добавки к пище (Омега-3 жирные кислоты в капсулах и т. п.).

Переработка 
Система переработки криля у каждого траулера индивидуальна и зависит от того, что именно будет производиться.

Так, для выпуска мяса криля нужно отделить мясо от панциря. Для облегчения этого процесса криль варят при температуре 80 градусов, потом подают на центрифуги, где происходит отделение более тяжёлого мяса от лёгкого панциря с внутренностями.

Кроме того, существует метод аэрошелушения, при котором освобождение креветки от панциря происходит «выдувом» (мощным потоком воздуха). Однако, как и любая машинная обработка, такой способ может повредить целостности рачка. Для производства мяса, чем целее шейки криля, тем лучше.

Свойства 
Мясо криля — природный источник витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот.

В 100 граммах продукта содержится 17,5 г белка, причём белок криля усваивается на 96 %-97 %, так как содержит практически все незаменимые аминокислоты в равных количествах (для сравнения, белок мяса усваивается на 75 %-77 %). Полноценный белок экологически чистого мяса криля обеспечивает рост и развитие всех органов и систем, не обладает аллергическим действием, улучшает усвоение витаминов, хорошо сочетается с продуктами богатыми витамином Е, что позитивно влияет на репродуктивную функцию женщин и мужчин.

Содержание фтора (2,8 мг в 100 г продукта) вдвое превышает поступление данного элемента с питьевой водой, других достаточных источников фтора в природе нет. Фтор необходим организму для образования костей, дентина и зубной эмали.

В 100 г мяса криля содержится половина суточной нормы необходимого для организма йода (суточная потребность — 100 мкгр, в 100 г криля — 60 мкгр).

В 100 г криля содержится 4 мг железа. Для сравнения, в говядине содержание железа — 2,6 мг, в курятине — 3 мг, в рыбе — от 0,3 до 1,4 мг. Железо необходимо детям, беременным женщинам и женщинам детородного возраста для профилактики анемии, улучшения снабжения тканей кислородом.
Фтор и йод необходимы для обеспечения здоровья зубов, профилактики кариеса, улучшения умственного развития, выработки гормона щитовидной железы.

Этот продукт богат магнием, марганцем, медью, цинком, фосфором, хромом, что позволяет улучшить выработку в организме гормонов и ферментов, нормализовать обмен веществ.

Несмотря на то, что жира в криле немного, в нем содержатся очень ценные полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, Омега-6, арахидоновая кислота. Такой состав жирных кислот позволяет улучшить холестериновый обмен, отрегулировать регенерационные процессы в организме. Содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, Омега-6 является хорошим профилактическим средством для предупреждения и лечения атеросклероза (следовательно, инсультов и инфарктов).

Мясо криля обладает также детоксикационным и радиопротекторным действием.

Потребление мяса криля всего 50 граммов в день позволяет снизить уровень холестерина в крови на 1-2 единицы в месяц. Следовательно, пожилым людям употребление этого продукта позволит улучшить качество своей жизни, снизит риск гиперхолестеринемии, сохранит память и уменьшит ломкость костей.

Низкая калорийность мяса криля позволит снизить вес, если он избыточный, а также улучшит состояние кожи и ногтей.
Совмещение занятий фитнесом с регулярным употреблением в пищу мяса криля позволяет уменьшить количество подкожного жира и укрепить мышцы.

Мясо криля рекомендуется употреблять в салатах с добавлением яиц, орехов, лимона и различных зелёных овощей (огурец, капуста, петрушка, укроп, сельдерей, шпинат, различные листовые салаты, зелёный лук и т. п.).

Пищевая ценность 
В 100 г мяса криля содержится:

Витамины (содержание в 100 г мяса криля):

Жирнокислотный состав (суммарная массовая часть в жире) в 100 г мяса криля:

Минеральные вещества (содержание в 100 г мяса криля):

Применение 
Мясо криля используется для употребления в пищу как в качестве самостоятельного готового продукта, так и может служить основой для приготовления разнообразных блюд: повседневных, праздничных, диетических (фитнес-диета, бьюти-диета).

См. также 
 Океан (паста)

Примечания

Литература 
 Самышев Э. З. Антарктический криль и структура планктонного сообщества в его ареале. М.: Наука, 1991. 168 с.

Ссылки 
 Промыслы криля — Официальный сайт АНТКОМ

Рыболовство
Морепродукты